У цій статі міститься перелік офіційних саундтреків серіалу «Щоденники вампіра».

Нижче представлено перелік серій із назвами та переліком OST для кожної.

Сезони

Сезон 1: 2009—2010

Сезон 2: 2010—2011

Сезон 3: 2011—2012 

Прем'єра 3 сезону стартує 15 вересня 2011 року.

Посилання 
 The Vampire Diaries in Ukraine 
 The Vampire Diaries TV Show   

Саундтреки
Переліки OST
Переліки саундтреків телесеріалів